Станция Спортивная:
 Станция Спортивная — команда КВН
 Спортивная — распространённое название станций метрополитенов России и СНГ